Nuova Era – sinonimo italianizzato di new age

 Nuova Era – gruppo musicale italiano
 Nuova Era (Jaunais Laiks) – partito politico lettone
 Nuova Era – etichetta discografica
 Nuova era – singolo di Jovanotti del 2019